Usunow ist der Familienname von

Atanas Usunow (1857–1887), bulgarischer Freiheitskämpfer
Detschko Usunow (1899–1986), bulgarischer Maler
Dimitar Usunow (1922–1985), bulgarischer Sänger